El torneig d'escacs Tata Steel, és una competició d'escacs que se celebra anualment, habitualment el gener, al petit balneari de Wijk aan Zee, que forma part del municipi de Beverwijk, als Països Baixos. S'havia anomenat anteriorment Hoogovens Schaaktoernooi (torneig d'escacs dels alts forns) fins que el grup Corus el va començar a esponsoritzar partir del 2000. De 1938 a 1967, es va celebrar a Beverwijk. Des de l'adquisició de Corus per Tata Steel, el torneig ha passat a anomenar-se actualment Tata Steel. La sèrie d'edicions del torneig han continuat numerant-se seqüencialment des del seu inici, de manera que l'edició de 2011 fou el 73è Torneig d'escacs Tata Steel al lloc web oficial, tot i que va ser la primera en què s'emprava el nom de Tata Steel.

Tot i que el torneig principal, o torneig "A" està reservat per als jugadors d'elit, el Corus acull també jugadors de nivell mitjà als torneigs "B" i "C".
La participació en els torneigs és per invitació, i el guanyador del torneig "B" és tradicionalment convidat al torneig "A" de l'any següent. El format actual dels tres torneigs és la d'una lliga de 13 jugadors, tots contra tots, a una sola volta.

Des de 1938, la llista dels vencedors és plena de noms il·lustres: Max Euwe (4 cops), Bent Larsen (2 cops), Tigran Petrossian, Paul Keres, Iefim Hèl·ler (3 cops), John Nunn (3 cops), Nigel Short (2 cops), Lajos Portisch (4 cops), Borís Spasski, Mikhaïl Botvínnik, Mikhaïl Tal, Víktor Kortxnoi (4 cops), Anatoli Kàrpov (2 cops), Vladímir Kràmnik, Garri Kaspàrov (3 cops), Viswanathan Anand (5 cops) i Magnus Carlsen (7 cops, el rècord). De fet, dels campions del món clàssics posteriors a la II Guerra mundial, només hi falten Vassili Smislov i Bobby Fischer. El 2001, hi van participar nou dels deu millors jugadors mundials del moment.

Magnus Carlsen és el jugador que més cops ha guanyat el torneig, amb set títols. Viswanathan Anand és l'únic altre jugador que ha guanyat cinc o més edicions del torneig Hoogovens/Corus en la seva llarga història, tot i que tres de les victòries foren compartides. Anand també ostenta el rècord de més partides consecutives jugades en el torneig sense cap derrota (70; des de 1998 a 2004). Max Euwe, Lajos Portisch i Víktor Kortxnoi varen guanyar el Corus quatre cops cadascun.

Palmarès 
Vencedors del torneig "A" :

Hoogovens Beverwijk (1938-1967) 
 1938 –  Philip Bakker
 1939 –  Nicolaas Cortlever
 1940 –  Max Euwe
 1941 –  Arthur Wijnans
 1942 –  Max Euwe
 1943 –  Arnold van den Hoek
 1944 –  Theo van Scheltinga
 1945 – no es va disputar
 1946 –  Alberic O'Kelly de Galway
 1947 –  Theo van Scheltinga
 1948 –  Lodewijk Prins
 1949 –  Savielly Tartakower
 1950 –  Jan Hein Donner
 1951 –  Herman Pilnik
 1952 –  Max Euwe
 1953 –  Nicolas Rossolimo
 1954 –  Hans Bouwmeester i  Vasja Pirc
 1955 –  Borislav Milić
 1956 –  Gideon Ståhlberg
 1957 –  Aleksandar Matanović
 1958 –  Max Euwe i  Jan Hein Donner
 1959 –  Friðrik Ólafsson
 1960 –  Bent Larsen i  Tigran Petrossian
 1961 –  Bent Larsen i  Borislav Ivkov
 1962 –  Petar Trifunović
 1963 –  Jan Hein Donner
 1964 –  Paul Keres i  Iivo Nei
 1965 –  Lajos Portisch i  Iefim Hèl·ler
 1966 –  Lev Polugaievski
 1967 –  Borís Spasski

Hoogovens Wijk aan Zee 

El torneig va passar a disputar-se a la localitat costanera de Wijk aan Zee el 1968.
En aquest període, el torneig fou popularment conegut tant com a "Hoogovens" o com a "Wijk aan Zee".
Els guanyadors del Grup A des de 1968 foren:
 1968 –  Víktor Kortxnoi
 1969 –  Mikhaïl Botvínnik i  Iefim Hèl·ler
 1970 –  Mark Taimanov
 1971 –  Víktor Kortxnoi
 1972 –  Lajos Portisch
 1973 –  Mikhail Tal
 1974 –  Walter Browne
 1975 –  Lajos Portisch
 1976 –  Ljubomir Ljubojević i  Friðrik Ólafsson
 1977 –  Genna Sosonko i  Iefim Hèl·ler
 1978 –  Lajos Portisch
 1979 –  Lev Polugaievski
 1980 –  Walter Browne i  Yasser Seirawan
 1981 –  Genna Sosonko i  Jan Timman
 1982 –  John Nunn i  Iuri Balaixov
 1983 –  Ulf Andersson
 1984 –  Aleksandr Beliavski i  Víktor Kortxnoi
 1985 –  Jan Timman
 1986 –  Nigel Short
 1987 –  Nigel Short i  Víktor Kortxnoi
 1988 –  Anatoli Kàrpov
 1989 –  Viswanathan Anand,  Predrag Nikolić,  Zoltán Ribli i  Gyula Sax
 1990 –  John Nunn
 1991 –  John Nunn
 1992 –  Valery Salov i  Borís Guélfand
 1993 –  Anatoli Kàrpov
 1994 –  Predrag Nikolić
 1995 –  Aleksei Dréiev
 1996 –  Vassil Ivantxuk
 1997 –  Valery Salov
 1998 –  Vladímir Kràmnik i  Viswanathan Anand
 1999 –  Garri Kaspàrov

Torneig Corus 
Des del 2000, el nom popular del torneig oscil·là entre "Wijk aan Zee" i "Corus".
 2000 –  Garri Kaspàrov
 2001 –  Garri Kaspàrov
 2002 –  Ievgueni Baréiev
 2003 –  Viswanathan Anand
 2004 –  Viswanathan Anand
 2005 –  Péter Lékó
 2006 –  Viswanathan Anand i  Vesselín Topàlov
 2007 –  Levon Aronian,  Vesselín Topàlov i  Teimour Radjabov
 2008 –  Levon Aronian i  Magnus Carlsen
 2009 –  Serguei Kariakin
 2010 –  Magnus Carlsen

Torneig Tata Steel 

Des de 2011, el nom popular del torneig va canviar de 'Corus' a 'Tata Steel'.
 2011 –  Hikaru Nakamura
 2012 –  Levon Aronian
 2013 –  Magnus Carlsen
 2014 –  Levon Aronian
 2015 –  Magnus Carlsen
 2016 –  Magnus Carlsen
 2017 –  Wesley So
 2018 –  Magnus Carlsen
 2019 –  Magnus Carlsen

Fets destacats de les darreres edicions 
L'any 1999 és notable gràcies a una famosa victòria de Kaspàrov contra Topàlov, una autèntica obra mestra, considerada com una de les més belles partides de tots els temps.

El 2000, Garri Kaspàrov va guanyar el torneig amb 1,5 punts d'avantatge.

El 2001, hi van participar nou dels deu millors jugadors del món.

El 2003, Anand va guanyar amb 8,½/13, per davant de Judit Polgár, la millor jugadora femenina del món.

El 2004, Viswanathan Anand, amb 8,½/13, també va acabar en primer lloc al torneig "A", per davant de Péter Lékó i Michael Adams amb 8/13. Aquest mateix any el jove prodigi noruec Magnus Carlsen (13) va guanyar el torneig "C".

El 2006, el torneig "A" el guanyaren Viswanathan Anand i Vesselín Topàlov, mentre que Magnus Carlsen fou primer ex aequo del torneig "B".

El 2007, Vesselín Topàlov va guanyar novament, empatat amb Levon Aronian i Teimur Radjàbov, qui als 19 anys, fou el més jove guanyador la història del torneig.

Aquest rècord va ser batut el 2008 per Magnus Carlsen, que va acabar primer (empatat) del torneig "A" als 17 anys.

Quadres de creaument

1980s

1984 
{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+ 46è torneig Hoogovens, grup A, gener de 1984, Wijk aan Zee, Països Baixos, Categoria XIII (2557)
! !! Jugador !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Total !! Perf. !! Lloc
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left| || 2565 || || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 10 || 2767 || 1–2
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left| || 2635 || ½ || || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 10 || 2762 || 1–2
|-
| 3 || align=left | || 2570 || 0 || 0 || style="background:#cccccc;"| || 1 || ½ || ½ || 1 || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 7½ || 2613 || 3
|-
| 4 || align=left | || 2630 || ½ || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 7 || 2580 || 4
|-
| 5 || align=left | || 2570 || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 6½ || 2556 || 5–9
|-
| 6 || align=left | || 2620 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 6½ || 2552 || 5–9
|-
| 7 || align=left | || 2550 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 6½ || 2557 || 5–9
|-
| 8 || align=left ||| 2615 || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || 1 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || 6½ || 2552 || 5–9
|-
| 9 || align=left | || 2515 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 6½ || 2560 || 5–9
|-
| 10 || align=left | || 2560 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || 6 || 2528 || 10
|-
| 11 || align=left | || 2480 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 0 || ½ || ½ || 5½ || 2506 || 11
|- 
| 12 || align=left | || 2565 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || style="background:#cccccc;"| || 0 || ½ || 5 || 2469 || 12
|-
| 13 || align=left | || 2445 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || style="background:#cccccc;"| || ½ || 4 || 2424 || 13
|-
| 14 || align=left | || 2475 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || 3½ || 2388 || 14
|}

1985 
{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+ 47è torneig Hoogovens, grup A, 13 de gener – 3 de febrer de 1985, Wijk aan Zee, Països Baixos, Categoria XIII (2555)
! !! Jugador !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Total !! Perf. !! Lloc
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left| || 2650 || || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 9 || 2689 || 1
|-
| 2 || align=left| || 2615 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 8 || 2637 || 2–3
|-
| 3 || align=left | || 2635 || 0 || 0 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 8 || 2636 || 2–3
|-
| 4 || align=left | || 2535 || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || 7½ || 2614 || 4
|-
| 5 || align=left | || 2635 || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 0 || ½ || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || 7 || 2578 || 5
|-
| 6 || align=left | || 2570 || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 6½ || 2554 || 6–9
|-
| 7 || align=left | || 2505 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || 1 || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || 6½ || 2559 || 6–9
|-
| 8 || align=left | || 2455 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 6½ || 2563 || 6–9
|-
| 9 || align=left | || 2630 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 6½ || 2549 || 6–9
|-
| 10 || align=left | || 2560 || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || 0 || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || 0 || 5½ || 2498 || 10–11
|-
| 11 || align=left | || 2545 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 1 || 5½ || 2499 || 10–11 
|- 
| 12 || align=left | || 2500 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 0 || 5 || 2472 || 12–13
|-
| 13 || align=left | || 2450 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || 5 || 2476 || 12–13
|-
| 14 || align=left | || 2485 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 0 || 1 || 0 || style="background:#cccccc;"| || 4½ || 2450 || 14
|}

 1986 
{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+ 48è torneig Hoogovens, grup A, 17 de gener – 2 de febrer de 1986, Wijk aan Zee, Països Baixos, Categoria XII (2539)
! !! Jugador !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Total !! Perf. !! Lloc
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left| || 2585 || || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 9½ || 2710 || 1
|-
| 2 || align=left| || 2555 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 8 || 2624 || 2–4
|-
| 3 || align=left | || 2605 || ½ || 1 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 8 || 2620 || 2–4
|-
| 4 || align=left | || 2565 || ½ || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || 0 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 8 || 2624 || 2–4
|-
| 5 || align=left | || 2625 || 0 || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 7½ || 2589 || 5
|-
| 6 || align=left | || 2480 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 7 || 2572 || 6–7
|-
| 7 || align=left | || 2525 || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 7 || 2569 || 6–7
|-
| 8 || align=left | || 2570 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || 6½ || 2536 || 8–10
|-
| 9 || align=left | || 2605 || ½ || ½ || 1 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 6½ || 2533 || 8–10
|-
| 10 || align=left | || 2545 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || ½ || ½ || ½ || 6½ || 2538 || 8–10
|-
| 11 || align=left | || 2435 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || 0 || ½ || 1 || 4½ || 2437 || 11–13 
|- 
| 12 || align=left | || 2470 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 4½ || 2434 || 11–13
|-
| 13 || align=left | || 2455 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || 4½ || 2435 || 11–13
|-
| 14 || align=left | || 2520 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || 3 || 2329 || 14
|}

1987 
{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+ 49è torneig Hoogovens, grup A, 15 de gener – 4 de febrer de 1987, Wijk aan Zee, Països Baixos, Categoria XIII (2556)
! !! Jugador !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Total !! Perf. !! Lloc
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left| || 2615 || || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1|| 1 || 1|| 1 || ½ || 1 || 9½ || 2726 || 1–2
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left| || 2625 || 0 || || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 9½ || 2725 || 1–2
|-
| 3 || align=left | || 2600 || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 8 || 2639 || 3
|-
| 4 || align=left | || 2565 || ½ || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 7½ || 2612 || 4
|-
| 5 || align=left | || 2505 || ½ || 0 || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || 0 || ½ || 1 || 7 || 2589 || 5–6
|-
| 6 || align=left | || 2565 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 7 || 2584 || 5–6
|-
| 7 || align=left | || 2530 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 6½ || 2558 || 7–9
|-
| 8 || align=left | || 2520 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || 6½ || 2558 || 7–9
|-
| 9 || align=left | || 2620 || ½ || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 6½ || 2551 || 7–9
|-
| 10 || align=left | || 2550 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 1 || 1 || 6 || 2527 || 10
|-
| 11 || align=left | || 2520 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || 0 || 0 || 5½ || 2501 || 11
|- 
| 12 || align=left | || 2540 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || 0 || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 4½ || 2447 || 12–13
|-
| 13 || align=left | || 2495 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || 4½ || 2450 || 12–13
|-
| 14 || align=left | || 2530 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || 2½ || 2307 || 14
|}

1988 
{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+ 50è torneig Hoogovens, grup A, 8–24 de gener de 1988, Wijk aan Zee, Països Baixos, Categoria XIII (2572)
! !! Jugador !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Total !! Perf. !! Lloc
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left| || 2715 || || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 9 || 2702 || 1
|-
| 2 || align=left | || 2605 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 8½ || 2679 || 2
|-
| 3 || align=left | || 2595 || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 7½ || 2627 || 3–4
|-
| 4 || align=left | || 2560 || ½ || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || 7½ || 2630 || 3–4
|-
| 5 || align=left | || 2630 || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 6½ || 2567 || 5–7
|-
| 6 || align=left | || 2595 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || 6½ || 2570 || 5–7
|-
| 7 || align=left | || 2475 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 6½ || 2579 || 5–7
|-
| 8 || align=left | || 2630 || 1 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 6 || 2538 || 8–10
|-
| 9 || align=left | || 2470 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 6 || 2551 || 8–10
|-
| 10 || align=left | || 2560 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || 1 || 6 || 2544 || 8–10
|-
| 11 || align=left | || 2535 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || 5½ || 2518 || 11–13
|- 
| 12 || align=left | || 2555 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 5½ || 2516 || 11–13
|-
| 13 || align=left | || 2470 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || 5½ || 2523 || 11–13
|-
| 14 || align=left | || 2610 || 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || 4½ || 2459 || 14
|}

 1989 
{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+ 51st Hoogovens tournament, group A, gener de 1989, Wijk aan Zee, Països Baixos, Categoria XIII (2551)
! !! Jugador !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Total !! Perf. !! Lloc
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left| || 2515 || || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || 0 || ½ || 1 || ½ || ½ || 7½ || 2611 || 1–4
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left | || 2605 || ½ || || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 0 || ½ || 0 || 1 || 1 || 7½ || 2604 || 1–4
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 3 || align=left | || 2625 || ½ || ½ || || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 7½ || 2602 || 1–4
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 4 || align=left | || 2610 || ½ || ½ || ½ || || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 7½ || 2604 || 1–4
|-
| 5 || align=left | || 2590 || 0 || ½ || 1 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 7 || 2577 || 5–6
|-
| 6 || align=left | || 2500 || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 7 || 2584 || 5–6
|-
| 7 || align=left | || 2560 || 1 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || 6½ || 2550 || 7–8
|-
| 8 || align=left | || 2520 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || ½ || 6½ || 2553 || 7–8
|-
| 9 || align=left | || 2545 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || style="background:#cccccc;"| || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 6 || 2523 || 9–11
|-
| 10 || align=left | || 2520 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || 0 || ½ || 6 || 2524 || 9–11
|-
| 11 || align=left | || 2600 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 1 || 6 || 2518 || 9–11
|- 
| 12 || align=left | || 2580 || 0 || 1 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || ½|| 5½ || 2492 || 12–13
|-
| 13 || align=left | || 2500 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 0 || ½ || 1 || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || ½ || 5½ || 2498 || 12–13
|-
| 14 || align=left | || 2445 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || 5 || 2472 || 14
|}

 1990s 
 1990 
{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+ 52nd Hoogovens tournament, group A, 12–28 gener de 1990, Wijk aan Zee, Països Baixos, Categoria XIII (2567)
! !! Jugador !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Total !! Perf. !! Lloc
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left| || 2600 || || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 8 || 2651 || 1
|-
| 2 || align=left | || 2605 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 0 || ½ || 7½ || 2621 || 2–3
|-
| 3 || align=left | || 2630 || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 7½ || 2619 || 2–3
|-
| 4 || align=left | || 2645 || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 7 || 2590 || 4–6
|-
| 5 || align=left | || 2555 || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 7 || 2597 || 4–6
|-
| 6 || align=left | || 2525 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 7 || 2599 || 4–6
|-
| 7 || align=left | || 2540 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || 6½ || 2569 || 7–10
|-
| 8 || align=left | || 2635 || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || 0 || ½ || 1 || 0 || 6½ || 2562 || 7–10
|-
| 9 || align=left | || 2625 || 1 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 1 || 1 || 0 || 6½ || 2562 || 7–10
|-
| 10 || align=left | || 2555 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || ½ || 1 || 1 || 6½ || 2568 || 7–10
|-
| 11 || align=left | || 2550 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 1 || 6 || 2539 || 11–12
|- 
| 12 || align=left | || 2495 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || 6 || 2543 || 11–12
|-
| 13 || align=left | || 2490 || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 5 || 2486 || 13
|-
| 14 || align=left | || 2485 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 4 || 2432 || 14
|}

1991 
{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+ 53rd Hoogovens tournament, group A, 17 de gener – 3 de febrer de 1991, Wijk aan Zee, Països Baixos, Categoria XIV (2584)
! !! Jugador !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Total !! Perf. !! Lloc
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left| || 2600 || || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 8½ || 2693 || 1
|-
| 2 || align=left | || 2600 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 0 || ½ || 8 || 2670 || 2–5
|-
| 3 || align=left | || 2610 || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 8 || 2669 || 2–5
|-
| 4 || align=left | || 2640 || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 8 || 2667 || 2–5
|-
| 5 || align=left | || 2565 || 0 || 0 || ½ || 1 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 8 || 2673 || 2–5
|-
| 6 || align=left | || 2550 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || 1 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || 7½ || 2644 || 6–8
|-
| 7 || align=left | || 2645 || 1 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 7½ || 2637 || 6–8
|-
| 8 || align=left | || 2595 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 7½ || 2640 || 6–8
|-
| 9 || align=left | || 2530 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 5½ || 2531 || 9
|-
| 10 || align=left | || 2550 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || ½ || ½ || 0 || 5 || 2500 || 10–12
|-
| 11 || align=left | || 2555 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 1 || 5 || 2500 || 10–12
|- 
| 12 || align=left | || 2580 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || 5 || 2498 || 10–12
|-
| 13 || align=left | || 2570 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 4½ || 2475 || 13
|-
| 14 || align=left | || 2590 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 3 || 2373 || 14
|}

 1992 
{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+ 54è torneig Hoogovens, grup A, 9–26 gener de 1992, Wijk aan Zee, Països Baixos, Categoria XIV (2593)
! !! Jugador !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Total !! Perf. !! Lloc
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left| || 2655 || || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 8½ || 2698 || 1–2
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left | || 2665 || ½ || || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 8½ || 2697 || 1–2
|-
| 3 || align=left | || 2585 || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 7½ || 2650 || 3–4
|-
| 4 || align=left | || 2615 || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 7½ || 2648 || 3–4
|-
| 5 || align=left | || 2635 || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || 6½ || 2589 || 5–8
|-
| 6 || align=left | || 2615 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || 6½ || 2591 || 5–8
|-
| 7 || align=left | || 2600 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 0 || ½ || 6½ || 2592 || 5–8
|-
| 8 || align=left | || 2620 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 6½ || 2590 || 5–8
|-
| 9 || align=left | || 2540 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || 0 || 0 || 1 || 6 || 2568 || 9–11
|-
| 10 || align=left | || 2600 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || 6 || 2563 || 9–11
|-
| 11 || align=left | || 2560 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || 1 || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || ½ || ½ || 6 || 2566 || 9–11
|- 
| 12 || align=left | || 2615 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || 0 || ½ || 5½ || 2534 || 12–13
|-
| 13 || align=left | || 2500 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || style="background:#cccccc;"| || ½ || 5½ || 2543 || 12–13
|-
| 14 || align=left | || 2490 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || 4 || 2459 || 14
|}

 1993 
 || 2862 || || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 ||9 || || 2878
|-
| 2 || align=left| || 2757 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || ½ || 1 || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ ||8½ || 54.25 || 2855
|-
| 3 || align=left| || 2784 || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 ||8½ || 51.25 || 2853 
|-
| 4 || align=left| || 2762 || ½ || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 ||8½ || 49.25 || 2854
|-
| 5 || align=left| || 2732 || ½ || 0 || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 ||8½ || 46.00 || 2857
|-
| 6 || align=left| || 2715 || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 ||7½ || || 2805
|-
| 7 || align=left| || 2820 || 0 || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 ||7 || || 2769
|-
| 8 || align=left| || 2734 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 ||6 || || 2718 
|-
| 9 || align=left| || 2744 || 1 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 0 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 ||5½ || 39.75 || 2689 
|-
| 10 || align=left| || 2797 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || 1 ||5½ || 31.25 || 2685 
|-
| 11 || align=left| || 2673 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 0 || 1 ||5 || || 2664
|-
| 12 || align=left| || 2666 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 ||4½ || || 2642
|-
| 13 || align=left| || 2667 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ ||4 || || 2611
|-
| 14 || align=left| || 2727 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| ||3 || || 2536
|}

{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+2015 Tata Steel Challengers, 10–25 gener 2015, Wijk aan Zee, Països Baixos, Categoria XIII (2561)
! !! Jugador !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Total !! SB !! Perf.
|-
| 1 || align=left| || 2675 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 10½ || || 2804
|-
| 2 || align=left | || 2729 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10 || || 2760
|-
| 3 || align=left | || 2652 || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 9 || || 2695
|-
| 4 || align=left | || 2615 || ½ || 0 || 0 || style="background:#cccccc;"| || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 8½ || || 2667
|-
| 5 || align=left | || 2603 || ½ || 0 || ½ || 1 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 7½ || 43.00 || 2615
|-
| 6 || align=left | || 2511 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || 7½ || 41.75 || 2622
|-
| 7 || align=left | || 2608 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 7 || || 2587
|-
| 8 || align=left | || 2613 || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 6½ || || 2557
|-
| 9 || align=left | || 2538 || 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || style="background:#cccccc;"| || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || 5 || || 2476
|-
| 10 || align=left | || 2563 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 0 || 1 || 1 || ½ || 4½ || 22.50 || 2451
|-
| 11 || align=left | || 2517 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || 4½ || 22.25 || 2455
|- 
| 12 || align=left | || 2485 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || 4 || || 2437
|-
| 13 || align=left | || 2291 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || 0 || 3½ || || 2407
|-
| 14 || align=left | || 2593 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || style="background:#cccccc;"| || 3 || || 2348
|}

2016 
{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+78è Tata Steel Masters, 16–31 gener 2016, Wijk aan Zee — Amsterdam — Utrecht, Països Baixos, Categoria XX (2748)
! !! Jugador !! Rating !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Total !! SB !! Perf.
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left|{{flagathlete|Magnus Carlsen |Noruega}} ||2844 || ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||9 || || 2881
|-
| 2 || align=left| ||2787 ||½ ||style="background:#cccccc;"| ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||8 || 51.75 ||2831
|-
| 3 || align=left| ||2766 ||½ ||0 ||style="background:#cccccc;"| ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||½ ||1 ||½ ||8 || 49.25|| 2833
|-
| 4 || align=left| ||2773 ||½ ||½ ||½ ||style="background:#cccccc;"| ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||7 || 45.50 || 2775
|-
| 5 || align=left| ||2798 ||½ ||½ ||½ ||0 ||style="background:#cccccc;"| ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||7 || 44.25 || 2773
|-
| 6 || align=left| ||2760 ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||style="background:#cccccc;"| ||½ ||1 ||½ ||1 ||½ ||1 ||½ ||1 ||7 || 40.50 || 2776
|-
| 7 || align=left| ||2706 ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||style="background:#cccccc;"| ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||6½ || 41.00 || 2751
|-
| 8 || align=left| ||2747 ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||style="background:#cccccc;"| ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||6½ || 40.25 || 2748
|-
| 9 || align=left| ||2769 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||style="background:#cccccc;"| ||½ ||1 ||½ ||0 ||½ ||6 || || 2769
|-
| 10 || align=left| ||2730 ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||style="background:#cccccc;"| ||½ ||0 ||½ ||½ ||5½ || 37.50 || 2692
|-
| 11 || align=left| ||2728 ||0 ||1 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||style="background:#cccccc;"| ||½ ||½ ||½ ||5½ || 35.25 || 2692
|-
| 12 || align=left| ||2673 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||1 ||½ ||style="background:#cccccc;"| ||½ ||0 ||5 || 32.00 ||2666
|-
| 13 || align=left| ||2744 ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||1 ||½ ||½ ||½ ||style="background:#cccccc;"| ||½ ||5 || 30.25 || 2661
|-
| 14 || align=left| ||2640 ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||style="background:#cccccc;"| ||5 || 30.00 || 2669
|}

{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+2016 Tata Steel Challengers, 16–31 gener 2016, Wijk aan Zee, Països Baixos, Categoria XIII (2569)
! !! Jugador !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Total !! SB !! Perf.
|-
| 1 || align=left| || 2653 || style="background:#cccccc;"| || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 9 || 56.25 || 2704
|-
| 2 || align=left | || 2653 || 0 || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 9 || 53.50 || 2704
|-
| 3 || align=left | || 2644 || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 9 || 53.25 || 2705
|-
| 4 || align=left | || 2607 || ½ || 0 || 0 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 7 || 39.25 || 2595
|-
| 5 || align=left | || 2567 || ½ || 0 || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || ½ || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || 7 || 39.00 || 2598
|-
| 6 || align=left | || 2679 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || 6½ || 43.75 || 2561
|-
| 7 || align=left | || 2541 || 1 || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || ½ || 1 || 6½ || 41.00 || 2571
|-
| 8 || align=left | || 2556 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || style="background:#cccccc;"| || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || 1 || 6½ || 39.25 || 2570
|-
| 9 || align=left | || 2627 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 6½ || 38.50 || 2565
|-
| 10 || align=left | || 2578 || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || 0 || 1 || 0 || style="background:#cccccc;"| || 1 || 1 || 0 || 1 || 6½ || 37.75 || 2569
|-
| 11 || align=left | || 2548 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || 0 || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || 1 || 6 || || 2542
|- 
| 12 || align=left | || 2485 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 1 || ½ || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || 0 || 5 || || 2489
|-
| 13 || align=left | || 2441 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || style="background:#cccccc;"| || 1 || 4½ || || 2469
|-
| 14 || align=left | || 2391 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || style="background:#cccccc;"| || 2 || || 2287
|}

2017 
{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+79è Tata Steel Masters, 14–29 gener 2017, Wijk aan Zee — Haarlem — Rotterdam, Països Baixos, Cat. XXI (2751)
!
!Player
!Rating
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!8
!9
!10
!11
!12
!13
!14
!Total
!SB
!Perf.
|-
|-style="background:#ccffcc;"
|1
|align=left|{{flagathlete|Wesley So |Estats Units}}
|2808
|
|½
|½
|½
|½
|½
|½
|½
|1
|½
|1
|1
|1
|1
|9|
|2888
|-
|2
|align=left|
|2840
|½
|style="background:#cccccc;"| 
|½
|½
|1
|½
|1
|½
|½
|½
|1
|½
|0
|1
|8|
|2831
|-
|3
|align=left|
|2653
|½
|½
|style="background:#cccccc;"| 
|½
|½
|1
|0
|½
|0
|1
|1
|½
|1
|½
|7½|47.00
|2816
|-
|4
|align=left|
|2780
|½
|½
|½
|style="background:#cccccc;"| 
|½
|0
|1
|1
|½
|0
|½
|½
|1
|1
|7½|46.00
|2806
|-
|5
|align=left|
|2706
|½
|0
|½
|½
|style="background:#cccccc;"| 
|1
|½
|½
|½
|½
|0
|1
|1
|1
|7½|44.75
|2812
|-
|6
|align=left|
|2785
|½
|½
|0
|1
|0
|style="background:#cccccc;"| 
|½
|½
|½
|1
|½
|½
|½
|1
|7|43.00
|2777
|-
|7
|align=left|
|2755
|½
|0
|1
|0
|½
|½
|style="background:#cccccc;"| 
|½
|½
|½
|½
|½
|1
|1
|7|42.00
|2780
|-
|8
|align=left|
|2773
|½
|½
|½
|0
|½
|½
|½
|style="background:#cccccc;"| 
|½
|½
|½
|1
|½
|½
|6½|
|2749
|-
|9
|align=left|
|2766
|0
|½
|1
|½
|½
|½
|½
|½
|style="background:#cccccc;"| 
|½
|½
|½
|½
|0
|6|40.00
|2721
|-
|10
|align=left|
|2736
|½
|½
|0
|1
|½
|0
|½
|½
|½
|style="background:#cccccc;"| 
|½
|½
|½
|½
|6|39.00
|2723
|-
|11
|align=left|
|2750
|0
|0
|0
|½
|1
|½
|½
|½
|½
|½
|style="background:#cccccc;"| 
|½
|½
|1
|6|35.75
|2722
|-
|12
|align=left|
|2767
|0
|½
|½
|½
|0
|½
|½
|0
|½
|½
|½
|style="background:#cccccc;"| 
|½
|½
|5|
|2663
|-
|13
|align=left|
|2702
|0
|1
|0
|0
|0
|½
|0
|½
|½
|½
|½
|½
|style="background:#cccccc;"| 
|½
|4½|
|2645
|-
|14
|align=left|
|2695
|0
|0
|½
|0
|0
|0
|0
|½
|1
|½
|0
|½
|½
|style="background:#cccccc;"| 
|3½|
|2580
|}

{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+2017 Tata Steel Challengers, 14–29 gener 2017, Wijk aan Zee, Països Baixos, Categoria XIV (2593)
! !! Jugador !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Total !! SB !! Perf.
|-
| 1 || align=left| || 2665 || style="background:#cccccc;"| || 1 || 0 || 1 || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 9 || 52.75 || 2728
|-
| 2 || align=left | || 2697 || 0 || style="background:#cccccc;"| || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 9 || 51.50 || 2726
|-
| 3 || align=left | || 2667 || 1 || 0 || style="background:#cccccc;"| || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 8½ || || 2697
|-
| 4 || align=left | || 2603 || 0 || 0 || 1 || style="background:#cccccc;"| || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 8 || 49.00 || 2679
|-
| 5 || align=left | || 2612 || ½ || ½ || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 8 || 47.75 || 2678
|-
| 6 || align=left | || 2667 || 1 || ½ || 0 || 0 || 1 || style="background:#cccccc;"| || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 8 || 45.25 || 2674
|-
| 7 || align=left | || 2584 || 0 || ½ || 1 || ½ || 0 || 1 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 7½ || || 2650
|-
| 8 || align=left | || 2605 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || 7 || 42.50 || 2621
|-
| 9 || align=left | || 2642 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 7 || 38.50 || 2618
|-
| 10 || align=left | || 2608 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || 0 || ½ || 1 || 1 || 5½ || || 2535
|-
| 11 || align=left | || 2499 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || style="background:#cccccc;"| || 0 || 1 || 1 || 4½ || || 2490
|- 
| 12 || align=left | || 2612 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || style="background:#cccccc;"| || 0 || ½ || 4 || || 2450
|-
| 13 || align=left | || 2467 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || style="background:#cccccc;"| || 1 || 3½ || || 2427
|-
| 14 || align=left | || 2370 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || 1½ || || 2274
|}

2018 
{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+80è Tata Steel Masters, 13–28 gener 2018, Wijk aan Zee — Groningen — Hilversum, Països Baixos, Categoria XX (2750)
! !! Jugador !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Total !! TB !! SB !! Perf.
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left| || 2834 || || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 9 || 1½ || || 2885
|-
| 2 || align=left | || 2752 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 9 || ½ || || 2891
|-
| 3 || align=left | || 2787 || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 8½ || || 49.50 || 2857
|-
| 4 || align=left | || 2804 || ½ || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 8½ || || 48.00 || 2856
|-
| 5 || align=left | || 2767 || ½ || ½ || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 8 || || 46.00 || 2836
|-
| 6 || align=left | || 2792 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 8 || || 45.25 || 2834
|-
| 7 || align=left | || 2753 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 7½ || || || 2807
|-
| 8 || align=left | || 2768 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 6 || || || 2720
|-
| 9 || align=left | || 2743 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 5½ || || || 2694
|-
| 10 || align=left | || 2640 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 1 || ½ || 5 || || 29.50 || 2672
|-
| 11 || align=left | || 2811 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 1 || 5 || || 28.00 || 2659
|- 
| 12 || align=left | || 2718 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || 5 || || 27.00 || 2666
|-
| 13 || align=left | || 2655 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 3½ || || || 2583
|-
| 14 || align=left | || 2680 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 2½ || || || 2505
|}
 Final blitz tie-break: Magnus Carlsen def. Anish Giri, 1½–½.

{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+2018 Tata Steel Challengers, 13–28 gener 2018, Wijk aan Zee, Països Baixos, Categoria XV (2612)
! !! Jugador !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Total !! SB !!  !! Perf.
|-
| 1 || align=left| || 2718 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 9 || || || 2745
|-
| 2 || align=left | || 2652 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 0 || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 8 || || || 2696
|-
| 3 || align=left | || 2634 || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || 7½ || 47.75 || || 2667
|-
| 4 || align=left | || 2693 || 0 || 1 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || 7½ || 46.75 || || 2663
|-
| 5 || align=left | || 2629 || ½ || 0 || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 7½ || 45.50 || || 2668
|-
| 6 || align=left | || 2622 || 0 || 1 || ½ || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 7½ || 45.00 || || 2668
|-
| 7 || align=left | || 2640 || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 0 || 6½ || || || 2610
|-
| 8 || align=left | || 2634 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 6 || 38.75 || || 2581
|-
| 9 || align=left | || 2607 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 6 || 37.50 || 7 || 2583
|-
| 10 || align=left | || 2599 || ½ || 0 || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || 0 || ½ || ½ || 1 || 6 || 37.50 || 6 || 2584
|-
| 11 || align=left | || 2481 || ½ || ½ || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 1 || 5½ || 33.75 || || 2565
|- 
| 12 || align=left | || 2671 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || 5½ || 32.50 || || 2550
|-
| 13 || align=left | || 2497 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 5 || || || 2534
|-
| 14 || align=left | || 2489 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 3½ || || || 2446
|}

2019 

{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+81r Tata Steel Masters, 12–27 gener 2019, Wijk aan Zee — Alkmaar — Leiden, Països Baixos, Categoria XXI (2753)
! !! Jugador !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Total !! SB !! Perf.
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left | || 2835 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ ||9|| || 2888
|-
| 2 || align=left | || 2783 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 ||8½|| || 2861
|-
| 3 || align=left | || 2763 || ½ || 1 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || 1 ||7½|| 48.75 || 2809
|-
| 4 || align=left | || 2813 || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ ||7½|| 47.25 || 2805
|-
| 5 || align=left | || 2773 || 0 || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 ||7½|| 44.25 || 2809
|-
| 6 || align=left | || 2695 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 ||7|| || 2787
|-
| 7 || align=left | || 2757 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ ||6½|| 43.25 || 2753
|-
| 8 || align=left | || 2725 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 ||6½|| 40.00 || 2755
|-
| 9 || align=left | || 2725 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ ||6½|| 38.50 || 2755
|-
| 10 || align=left | || 2738 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || 1 || ½ || 0 || 1 ||5½|| || 2697
|-
| 11 || align=left | || 2724 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || ½ || 0 || 0 ||5|| 34.25 || 2668
|-
| 12 || align=left | || 2817 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ ||5|| 31.25 || 2661
|-
| 13 || align=left | || 2612 || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 1 || ½|| style="background:#cccccc;"| || 0 ||4½|| 28.00 || 2654
|-
| 14 || align=left | || 2777 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || style="background:#cccccc;"| ||4½|| 26.75 || 2641
|}

{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+2019 Tata Steel Challengers, 12–27 gener 2019, Wijk aan Zee, Països Baixos, Categoria XIV (2580)
! !! Jugador !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Total !! SB !! Perf.
|-
| 1 || align=left | || 2687 || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 10 || || 2783
|-
| 2 || align=left | || 2584 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || ½ || 8½ || 51.50 || 2690
|-
| 3 || align=left | || 2615 || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || 8½ || 51.25 || 2687
|-
| 4 || align=left | || 2604 || ½ || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 8½ || 48.00 || 2688
|-
| 5 || align=left | || 2699 || ½ || 0 || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 7½ || 45.25 || 2628
|-
| 6 || align=left | || 2643 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 7½ || 44.25 || 2632
|-
| 7 || align=left | || 2650 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 7 || 41.75 || 2604 
|-
| 8 || align=left | || 2679 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 7 || 37.50 || 2601
|-
| 9 || align=left | || 2502 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 || 6 || || 2557
|-
| 10 || align=left | || 2500 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || ½ || 1 || 5½ || || 2529 
|-
| 11 || align=left | || 2539 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 1 || 5 || || 2496
|- 
| 12 || align=left | || 2472 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ ||3½ || 20.50 || 2413
|-
| 13 || align=left | || 2477 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 3½ || 20.00 || 2413
|-
| 14 || align=left | || 2470 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || 3 || || 2378
|}

2020s

2020 
{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+82nd Tata Steel Masters, 10–26 gener 2020, Wijk aan Zee — Eindhoven, Categoria XX (2741)
! !! Jugador !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Total !! SB !! Perf.
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left ||| 2822||
| ½
|½
|½
|1
|½
|1
|1
|1
|½
|1
|½
|1
|1
|10
|
|2945
|-
| 2 || align=left ||| 2872
| ½|| style="background:#cccccc;"| 
|½
|½
|½
|½
|½
|½
|1
|½
|½
|1
|½
|1
|8
|
|2818
|-
| 3 || align=left ||| 2765
|½
| ½|| style="background:#cccccc;"| 
| ½
|½
|½
|1
|½
|1
|½
|½
|½
|½
|½
|7½
|
|2796
|-
| 4 || align=left ||| 2644
|½
|½
| ½|| style="background:#cccccc;"| 
| 1
|½
|½
|½
|½
|0
|0
|1
| 1
|½
|7
|44.25
|2777
|-
| 5 || align=left ||| 2683
|0
|½
|½
|0|| style="background:#cccccc;"| 
|½
| ½
|½
|½
|½
|1
|½
|1
|1
|7
|40.75
|2774
|-
| 6 || align=left ||| 2768
|½
|½
|½
|½
|½|| style="background:#cccccc;"| 
|½
|½
|0
|½
|½
|½
|½
|1
|6½
|41.00
|2739
|-
| 7 || align=left ||| 2758
|0
|½
|0
|½
| ½
|½|| style="background:#cccccc;"| 
|½
|1
| 1
|½
|½
|½
|½
|6½
|39.75
|2739
|-
| 8 || align=left ||| 2758
| 0
| ½
|½
|½
|½
|½
|½|| style="background:#cccccc;"| 
|½
| ½
|½
|½
|1
|½
|6½
|39.50
|2739
|-
| 9 || align=left |Alireza Firouzja (FIDE) || 2723
|0
|0
|0
|½
|½
| 1
|0
| ½ || style="background:#cccccc;"| 
| 1
|1
|½
|½
|1
|6½
|37.50
|2742
|-
| 10 || align=left ||| 2712
|½
|½
|½
|1
| ½
|½
|0
|½
| 0|| style="background:#cccccc;"| 
|1
|½
|½
|0
|6
|40.50
|2714
|-
| 11 || align=left ||| 2731
|0
|½
|½
|1
|0
|½
|½
|½
|0
|0|| style="background:#cccccc;"| 
|1
|½
|1
|6
|35.75
|2712
|-
| 12 || align=left ||| 2747
|½
|0
|½
|0
|½
|½
|½
|½
|½
|½
| 0|| style="background:#cccccc;"| 
|½
|½
|5
|
|2653
|-
| 13 || align=left ||| 2726
|0
|½
|½
|0
|0
|½
|½
|0
|½
|½
|½
|½|| style="background:#cccccc;"| 
|½
|4½
|
|2632
|-
| 14 || align=left ||| 2660
|0
|0
|½
|½
|0
|0
|½
|½
|0
|1
|0
| ½
|½|| style="background:#cccccc;"| 
|4
|
|2606
|}

{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+2020 Tata Steel Challengers, 10–26 de gener de 2020, Wijk aan Zee, Països Baixos, Categoria XV (2602)
! !! Jugador !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Total !! SB !! Perf.
|-
| 1 || align=left | || 2694 || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || ½ || 8½ || || 2705
|-
| 2 || align=left | || 2635 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 8 || 49.75 || 2686
|-
| 3 || align=left | || 2650 || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 8 || 49.00 || 2685
|-
| 4 || align=left | || 2606 || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 8 || 48.25 || 2689
|-
| 5 || align=left | || 2636 || ½ || ½ || 0 || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 7½ || || 2656
|-
| 6 || align=left | || 2527 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 7 || 41.75 || 2637
|-
| 7 || align=left | || 2618 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 7 || 41.25 || 2630 
|-
| 8 || align=left | || 2523 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || style="background:#cccccc;"| || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 6½ || 40.00 || 2608
|-
| 9 || align=left | || 2673 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || style="background:#cccccc;"| || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || 6½ || 38.50 || 2596
|-
| 10 || align=left | || 2585 || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || 0 || ½ || ½ || 6 || 39.50 || 2574 
|-
| 11 || align=left | || 2659 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 0 || style="background:#cccccc;"| || 1 || ½ || ½ || 6 || 37.50 || 2569
|- 
| 12 || align=left | || 2498 || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || style="background:#cccccc;"| || ½ || ½ ||4½ || 29.00 || 2500
|-
| 13 || align=left | || 2604 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || style="background:#cccccc;"| || 1 || 4½ || 24.75 || 2492
|-
| 14 || align=left | || 2519 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || style="background:#cccccc;"| || 3 || || 2397
|}

2021 

{| class=wikitable style="text-align: center;"
|+83è Tata Steel Masters, 15–31 de gener de 2021, Wijk aan Zee, Països Baixos, Categoria XIX (2724)
! !! Jugador !! Elo !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Total !! SB !! Perf.
|-
| 1 || align=left ||| 2671
|
|½
|½
|½
|½
|½
|1
|1
|1
|½
|1
|½
|½
|½
|8½
|1+
|53.00
|2839
|-
| 2 || align=left ||| 2764
|½
| style="background:#cccccc;"| 
|½
|½
|½
|½
|½
|1
|1
|½
|½
|1
|1
|½
|8½
|1
|52.25
|2832
|-
| 3 || align=left ||| 2677
|½
|½
| style="background:#cccccc;"| 
|½
|½
|1
|½
|0
|½
|½
|1
|1
|½
|1
|8
|
|49.00
|2815
|-
| 4 || align=left ||| 2823
|½
|½
|½
| style="background:#cccccc;"| 
|½
|½
|½
|½
|½
|½
|½
|1
|1
|1
|8
|
|48.25
|2804
|-
| 5 || align=left | Alireza Firouzja (FIDE)|| 2749
|½
|½
|½
|½
| style="background:#cccccc;"| 
|0
|1
|½
|½
|1
|1
|½
|½
|1
|8
|
|48.00
|2810
|-
| 6 || align=left ||| 2862
|½
|½
|0
|½
|1
| style="background:#cccccc;"| 
|½
|½
|1
|½
|½
|½
|1
|½
|7½
|
|47.25
|2771
|-
| 7 || align=left ||| 2732
|0
|½
|½
|½
|0
|½
| style="background:#cccccc;"| 
|½
|1
|½
|½
|½
|½
|1
|6½
|
|38.75
|2724
|-
| 8 || align=left ||| 2625
|0
|0
|1
|½
|½
|½
|½
| style="background:#cccccc;"| 
|½
|½
|½
|½
|½
|½
|6
|
|38.00
|2703
|-
| 9 || align=left ||| 2663
|0
|0
|½
|½
|½
|0
|0
|½
| style="background:#cccccc;"| 
|1
|½
|½
|1
|1
|6
|
|34.00
|2700
|-
| 10 || align=left ||| 2743
|½
|½
|½
|½
|0
|½
|½
|½
|0
| style="background:#cccccc;"| 
|½
|½
|½
|½
|5½
|
|35.75
|2666
|-
| 11 || align=left ||| 2679
|0
|½
|0
|½
|0
|½
|½
|½
|½
|½
| style="background:#cccccc;"| 
|½
|½
|½
|5
|
|30.75
|2641
|-
| 12 || align=left ||| 2705
|½
|0
|0
|0
|½
|½
|½
|½
|½
|½
|½
| style="background:#cccccc;"| 
|½
|½
|5
|
|30.75
|2639
|-
| 13 || align=left ||| 2784
|½
|0
|½
|0
|½
|0
|½
|½
|0
|½
|½
|½
| style="background:#cccccc;"| 
|1
|5
|
|29.75
|2633
|-
| 14 || align=left ||| 2668
|½
|½
|0
|0
|0
|½
|0
|½
|0
|½
|½
|½
|0
| style="background:#cccccc;"| 
|3½
|
|23.00
|2554
|}

Notes i referències

Enllaços externs